HMS Ark Royal är namnet på fem olika fartyg i brittiska Royal Navy:

  – byggdes som Ark Raleigh på ett varv på Themsen år 1587
  – ett handelfartyg men byggdes om till en slags flygplanskryssare men också världens första hangarfartyg
  – sjösattes 1938 och deltog i andra världskriget men sänktes av en tysk ubåt
  – ett hangarfartyg av Audacious-klass
  – ett hangarfartyg av Invincible-klass. Hon deltog i Irakkriget år 2003

Namn på brittiska örlogsfartyg